Plusieurs villes possèdent une place  :

la place Saint-Georges à Limbourg

l'ancienne place Saint-Georges, actuelle place François-Bertras à Lyon ;
 la place Saint-Georges à Paris ;
 la place Saint-Georges à Saint-Georges-sur-Erve ;
 la place Saint-Georges à Toulouse.

la place Saint-Georges à Prague

la place Saint-Georges (en anglais St George's Square) à Londres

Voir aussi 
 

Saint-Georges
Georges Place